Табель — впорядкований список чого-небудь, розклад, відомість.

 Табель — відомість про успішність учня за чверть, семестр навчального року або за рік.
 Табель — дошка з жетонами або книга для обліку виходу на роботу робітників і службовців та закінчення ними роботи.
 Табель про ранги
 Табельна зброя — службова зброя
 Табельний номер
 Табель-календар — див. Календар Армеліна

Посилання 
 Табель //